И́мени Макси́ма Го́рького или Максима Горького— населённые пункты, названные в честь Максима Горького:

Казахстан 
 М. Горького — до 2007 г. название села Аша в Сауранском районе Туркестанской области.
 имени Максима Горького — до 2018 г. название села Караагашты в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Россия 
 Максима Горького — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, Краснооктябрьское сельское поселение.
 Максима Горького — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, Суходольское сельское поселение.
 имени М. Горького — село в Тарумовском районе Дагестана.
 имени М. Горького — посёлок в Кавказском районе Краснодарского края.
 Максима Горького — посёлок в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Максима Горького — посёлок в Темниковском районе Мордовии.
 имени Максима Горького — деревня Крутинского района Омской области.
 Максима Горького — посёлок в Тарском районе Омской области.
 имени Максима Горького — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Максима Горького — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Максима Горького — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.
 имени Максима Горького — село в Ульчском районе Хабаровского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Максима Горького — исчезнувшее село в Симферопольском районе.

Украина 
 Максима Горького — посёлок в Акимовском районе Запорожской области.
 Максима Горького — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Максима Горького — село в Каланчакском районе Херсонской области.

Прочее 
Прочие названия в честь Максима Горького:
 Имени Максима Горького — железнодорожный узел, входящий в состав Волгоградского железнодорожного узла. Четвёртая по величине (в России) сортировочная станция.
 Локомотивное депо ст. им. М. Горького — Локомотивное депо Приволжской железной дороги.
 Особая сводная агитэскадрилья им. Максима Горького

См. также 
 Имени Горького